Bernard Rappaz, un chanvrier et militant politique suisse ;
 Bernard Rappaz, un journaliste suisse ;
 Doryan-Emmanuel Rappaz (1986-), un compositeur de musique classique suisse ;
 Isabelle Rappaz, l'épouse du poète surréaliste français Maurice Blanchard.

Voir aussi 
 Rappaz Union, un groupe hip-hop népalais
 362 Rappaz, un groupe hip-hop mexicain

Homonymie de patronyme